Франс Осифо Йеппссон Валль (; род. 19 декабря 1998, Истад, Швеция), — шведский певец. Представлял Швецию на Евровидении 2016 в Стокгольме (Швеция) с песней «If I Were Sorry», занял 5 место. Исполняет песни на шведском и английском языках.

Карьера 

Карьера Франса началась в 2006 году. Будучи 7-летним, певец снялся в телепередаче «БингоЛото», а затем совместно с группой «Elias» выпустил песню «Who's da Man», посвящённую футболисту Златану Ибрагимовичу. Композиция на 13 недель возглавила шведские чарты В этом же году Франс записал рождественскую композицию «Kul med Jul», занявшую в чартах 10 место, и выпустил свой первый альбом «Da man».

В 2008 году в знак поддержки сборной Швеции по футболу на предстоящем чемпионате Европы певец выпустил песню «Fotbollsfest», возглавившую национальные чарты.

Затем Франс пропал с телеэкранов на целых 8 лет, целиком посвятив себя учёбе. Он вернулся на сцену в 2016 году, приняв участие в конкурсе Melodifestivalen и заняв там первое место. Эта победа дала певцу право представлять Швецию на Евровидении, проходившем в том году в самой Швеции, в Стокгольме. Франс исполнил песню «If I Were Sorry» и занял 5 место. 

С тех пор его карьера не прекращается. Франс регулярно записывает песни и выпускает мини-альбомы.

Семья 
Отец певца — британец, родившийся в Нигерии, мать — шведка. Франс — билингв, с детства одинаково владеющий английским и шведским языками. Большую часть своей жизни Франс провёл в Англии, в Лондоне, где обучался музыке. У него есть сестра-двойняшка Филиппа и младший брат Каспер.

Дискография 
 2006: Da Man
 2008: Fotbollsfest
 2015: Sitting inside
 2016: If I Were Sorry
 2016: Young Like Us
 2017: Liar
 2018: Solitude
 2018: Loving U
 2019: Snakes
 2019: One floor down
 2019: Do It Like You Mean It
 2019: Amsterdam
 2019: Ada
 2020: On a Wave
 2020: Monday
 2020: Mm mm mm
 2021: My Favorite Waste of Time

Примечания 

Участники «Евровидения-2016»
Представители Швеции на «Евровидении»